La Rápita puede referirse a:

Lugares 
En España
 La Rápita, localidad del municipio de Campos, en la provincia de las Islas Baleares.
 La Rápita, localidad del municipio de Santa Margarita y Monjós, en la provincia de Barcelona.
 La Rápita, localidad del municipio de Vallfogona de Balaguer, en la provincia de Lérida.
 Alto de la Rápita, localidad del municipio de Campos, en la provincia de las Islas Baleares.
 San Carlos de la Rápita, municipio de la provincia de Tarragona.